

Geografia 
Israele
Ophir Award – Premio cinematografico israeliano

 Stati Uniti d'America
 Ophir – home rule municipality della Contea di San Miguel, Colorado
 Ophir – città della Contea di Tooele, Utah

Altro 
 Ophir – caratteristica di albedo della superficie di Marte
 Ophir – Ofir o Ophir, regione citata nella Bibbia